La Batalla de Breitenfeld puede referirse a dos batallas libradas en el marco de la guerra de los treinta años que tuvieron lugar cerca de Leipzig-Breitenfeld en dos fechas distintas:

 Batalla de Breitenfeld (1631)
 Batalla de Breitenfeld (1642)